Дуи́ () — французская фамилия и топоним. Известные носители:

 Дуи, Ивон (1935—2021) — французский футболист.
 Дуи, Макс (1914—2007) — французский художник.

См. Также 
 Дуев